Села:
 Мальовниче — Вінницька область, Шаргородський район
Мальовниче — Кіровоградська область, Кропивницький район